Příjmení Grůza nosí více významných osobností:

 Antonín Grůza (* 1931) – český historik
 Jan Grůza (* 1957) – český politik
 Ludmila Grůzová (1936–2011) – česká archivářka a historička